Paços (Melgaço), een plaats in de Portugese gemeente Melgaço
 Paços (Sabrosa), een plaats in de Portugese gemeente Sabrosa
Zie ook:
 Paços da Serra, een plaats in de Portugese gemeente Gouveia
 Paços de Ferreira, een gemeente in het Portugese district Porto
 Paços de Ferreira (freguesia), een plaats in de hierboven genoemde gemeente
 Paços de Gaiolo, een plaats in de Portugese gemeente Marco de Canaveses